PJN puede referirse a:
 Poder Judicial de la Nación Argentina, que en ocasiones se abrevia PJN;
 Polonia es lo más importante (, PjN), un partido político de Polonia.